

Rosa stagione 2020-2021